Andy McEvoy, propr. Andrew McEvoy (1938-1994) – calciatore irlandese
 Barry McEvoy (1967) – attore nordirlandese
 Cameron McEvoy (1994) – nuotatore australiano
 Christopher McEvoy (1899-1953) – aviatore inglese
 Eleanor McEvoy (1967) – cantautrice irlandese
 Frederick McEvoy (1907-1951) – bobbista e attore britannico
 Kenneth McEvoy (1994) – calciatore irlandese
 Tanner McEvoy (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Tom McEvoy, propr. Thomas K. McEvoy (1944) – giocatore di poker statunitense